FNI steht für:
 Fachnormenausschuss Informationsverarbeitung (1962–1987)
 Fridtjof Nansen Institute
 Feline Neonatale Isoerythrolyse
 Flughafen Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes in Frankreich (IATA-Code)
 Fédération Naturiste Internationale, auch International Naturist Federation
 Front für Nationalismus und Integration, eine Miliz in der DR Kongo
 Bahnhof Frankfurt-Niederrad (DS100-Code)

FNI